О2 ТВ (стилизовано као O2.TV) била је српска телевизијска мрежа која је са емитовањем почела 11. септембра 2017. године. Представљала је наследницу ТВ Б92 која се емитовала од 2000. Од 1. марта 2020, О2 ТВ замењује ТВ Б92.

Историја

2017—2018: Оснивање и почетак емитовања 
Како је септембра 2015. године -{Antenna Group}- постала власник ТВ Б9 није било познато како ће се убудуће звати ова телевизија.

Б92 се трансформисала у О2 11. септембра у 18.30 ч. Након тога су почеле Вести у истом, редизајнираном студију у којем су се емитовале Вести на Б92. После Вести уследио је квиз Столице Срђана Динчића.

2018—2020: Промена власништва 
Почетком децембра 2018. године -{Antenna Group}- је објавила да се повлачи са тржишта Србије и Црне Горе и да је извршила аквизицију телевизијских канала (Прва, О2 ТВ, Прва ЦГ, специјализовани кабловски канали), радија Плеј и својих портала Срђану Миловановићу, бившем власнику кабловског оператера Коперникус за 180 милиона евра. Опозиција у Србији критиковала је аквизицију навевши да је брат Срђана Миловановића високи функционер Српске напредне странке и по њима је куповина Прве и О2 потврда ускраћивања слободе медија („медијског мрака”). Посланици Саша Радуловић и Бранка Стаменковић поднели су кривичну пријаву Тужилаштву за организовани криминал против више лица због „основане сумње на злоупотребу положаја одговорних лица” поводом куповине Прве и продаје Коперникуса Телекому Србија.

Нови власници телевизије одлучили су да од 1. марта 2020. О2 ТВ поново замењује ТВ Б92. „Рестарт” (како су га назвали) био је најављен на билбордима. Поводом промене имена телевизије на некадашње, бивши директор и главни и одговорни уредник Б92 Веран Матић изјавио је да се својевремено противио промени у О2, али да не може да протумачи мотиве и разлоге враћања старог имена. С друге стране, Слађана Пауновић, менаџерка за односе са јавношћу ТВ мреже Прва, саопштила је: „У маркетиншком смислу пожељно је с времена на време рестартовати и освежавати визуелни и програмски доживљај телевизије”.

Програм

Информативни програм

Емисије

Серије

Цртане серије

Спорт

Види још 
 Списак телевизијских станица у Републици Србији
 Б92
 Радио Б92
 Самиздат Б92
 ТВ Б92
 Б92 инфо
 Плеј радио
 Прва српска телевизија
 Прва плус
 Прва макс
 Прва ворлд
 Прва кик
 Прва лајф

Референце

Спољашње везе 
 
 Преглед програма 

Телевизијске станице у Србији
Медији у Београду
Телевизијске станице покренуте 2017.
Телевизијске станице угашене 2020.